Gerlich ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Gerlich (1925–2010), deutscher Historiker
 Eduard Gerlich (1836–1904), schlesisch-österreichischer Eisenbahnpionier
 Fritz Gerlich (1883–1934), deutscher Journalist und Historiker
 Gerhard Gerlich (1911–1962), deutscher Pädagoge und Politiker (CDU)
 Gerhard Gerlich (Physiker) (1942–2014), deutscher Physiker
 Gustav Gerlich (1810–1888), preußischer Politiker und Reichstagsabgeordneter
 Heinrich Gerlich (1882–1960), deutscher Staatswissenschaftler und Politiker (DVP, CDU), Landrat und Volkskammerabgeordneter
 Hermann Gerlich (1844–1932), deutscher Diplomat und Politiker, MdR
 Karl Gerlich (1865–1933), Oberlehrer in Brünn, Naturforscher und Prähistoriker in Mähren
 Matthias Gerlich (* 1988), deutscher Handballspieler
 Michael Gerlich (* 1991), deutscher Handballspieler
 Peter Gerlich (1939–2019), österreichischer Politikwissenschaftler
 Sebastian Gerlich (* 1993), ein österreichischer Schauspieler
 Siegfried Gerlich (* 1967), deutscher Schriftsteller
 Sylvia Gerlich-Raabe (* 1953), deutsche Theaterschauspielerin und -regisseurin
 Walter Richard Gerlich (1908–1981), deutscher Pädagoge und Politiker (CDU)
 André Gerlich (* 1989), deutscher Profi-Skateboarder